Charles Smith puede referirse a:

 Charles Cornelius Smith (1975-), baloncestista estadounidense, activo entre 1994 y 2011;
 Charles D. Smith (1965-), baloncestista estadounidense, jugador en la NBA entre 1988 y 1997;
 Charles Edward Smith (1967-) baloncestista estadounidense, jugador entre 1985 y 2001.